ОДУ
 Обыкновенное дифференциальное уравнение
 Однородное дифференциальное уравнение
 Объединённое диспетчерское управление в электроэнергетике
 Ориентировочные допустимые уровни химических веществ